Rząśnik heißen folgende Orte in Polen:

 Rząśnik (Stary Lubotyń), Dorf im Powiat Ostrowski der Woiwodschaft Masowien; siehe Stary Lubotyń
 Rząśnik (Powiat Wyszkowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Wyszkowski der Woiwodschaft Masowien
 Rząśnik (Świerzawa) (dt. Schönwaldau), Dorf im Powiat Złotoryjski der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Świerzawa